Владимир Ивич (; род. 7 мая 1977, Зренянин, Югославия) — сербский футболист и футбольный тренер. Главный тренер российского клуба «Краснодар».

Игровая карьера

Тренерская карьера 
В июне 2013 года, вскоре после окончания игровой карьеры, Ивич стал тренером молодёжной команды ПАОК и по итогам сезона сумел привести её к чемпионскому титулу. В марте 2016 года после ухода в отставку Игора Тудора был назначен главным тренером ПАОК. В мае 2017 года сумел привести «чёрно-белых» к победе в Кубке Греции, но по окончании сезона покинул пост.

31 мая 2018 года Ивич возглавил израильский клуб «Маккаби» (Тель-Авив), подписав контракт на два года с возможностью продления. В своём дебютном сезоне выиграл с командой национальный чемпионат, потерпев лишь одно поражение, а отрыв от ближайшего преследователя составил рекордное 31 очко. По итогам следующего сезона подопечные Ивича сумели отстоять титул, потерпев единственное поражение в заключительном матче чемпионата.

15 августа 2020 года был назначен главным тренером английского клуба «Уотфорд», выступающего в Чемпионшипе, подписав однолетний контракт. Однако уже 19 декабря 2020 года Ивич был отправлен в отставку, на тот момент команда занимала 5-е место в турнирной таблице.

12 июня 2022 года Ивич возобновил тренерскую карьеру, вновь возглавив «Маккаби».

4 января 2023 года российский клуб «Краснодар» объявил о назначении Ивича новым главным тренером команды, заключив с ним и его тренерским штабом двухлетний контракт.

Статистика

Игровая

Тренерская

Достижения

Игровые 
 Командные
Партизан
 Чемпион Югославии (3): 1998/99, 2001/02, 2002/03
 Обладатель Кубка Югославии: 2000/01

Тренерские 
 Командные
ПАОК
 Обладатель Кубка Греции: 2016/17

«Маккаби» (Тель-Авив)
 Чемпион Израиля (2): 2018/19, 2019/20
 Обладатель Кубка Тото: 2018/19
 Обладатель Суперкубка Израиля: 2019

 Индивидуальные
 Лучший тренер сезона в Греции: 2016/17
 Тренер месяца Чемпионшипа Английской футбольной лиги: ноябрь 2020

Примечания 

Футболисты Сербии и Черногории
Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии и Черногории по футболу
Игроки ФК «Пролетер» Зренянин
Игроки ФК «Партизан» Белград
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах
Игроки ФК АЕК Афины
Игроки ФК «Арис» Салоники
Игроки ФК ПАОК
Футбольные тренеры Сербии
Тренеры ФК ПАОК
Тренеры ФК «Маккаби» Тель-Авив
Тренеры ФК «Уотфорд»
Тренеры ФК «Краснодар»